63. Pesem Evrovizije je potekala na Portugalskem in to po zaslugi Salvadora Sobrala, ki je leta 2017 zmagal s pesmijo »Amar Pelos Dois«. Evrovizijo je gostilo portugalsko glavno mesto Lizbona. Zmagala je izraelska predstavnica Netta Barzilai s skladbo "Toy".  Drugi je bil Ciper, tretja Avstrija, četrta Nemčija in peta Italija. Slovenija je pristala na 22. mestu.

Logo 
7. novembra 2017 so predstavili logotip in slogan All Aboard (Vsi na krov). Logotip je morska školjka.

Prizorišče 

Tekmovanje je potekalo v Altice Areni v Lizboni. Arena je bila zgrajena leta 1998 za EXPO '98 in ima 20.000 sedežev.

Ostali kandidati za tekmovanje so bili:

15. julija 2017 so Lizbono končno potrdili za gostiteljico Evrovizije 2018.

Prvi predizbor
V prvem predizboru je sodelovalo 19 držav. Z rumeno so obarvane države, ki so se uvrstile v finale. Poleg 19 držav so v polfinalu glasovali še Velika Britanija, Portugalska in Španija.

Drugi predizbor 
V drugem predizboru je sodelovalo 18 držav. Z rumeno so obarvane države, ki so se uvrstile v finale. Poleg 18tih držav so v polfinalu glasovali še Nemčija, Italija in Francija.

Ločeni rezultati

Finale 
V finalu je sodelovalo 26 držav. Finale je potekalo 12. maja 2018.

Točkovanje
Glasove so v Finalu sporočali :

 – Natalja Žižčenko
 – Tural Asadov
 – Naviband
 – John Kennedy O'Connor
 – O'G3NE 
 - Jana Burčeska 
 – Lara Azzopardi
 – Tamara Gačečiladze 
 – Nieves Álvarez
 – Kati Bellowitsch
 – Ulla Essendrop
 – Mel Giedroyc
 – Felix Sandman
 – Dagmāra Legante
 – Andri Xhahu
 – Uršula Tolj
 – Nicky Byrne 
 – Sonia Argint-Ionescu
 – Radka Rosická
 – Edda Sif Pálsdóttir
 – Djulieta Ardovan
 – Danira Boukhriss Terkessidis
 – Aleksander Walmann in JOWST 
 – Élodie Gossuin
 – Giulia Valentina Palermo
 – Ricardo Gonçalves
 – Ott Evestus
 – Dragana Kosjerina
 – Hovig 
 – Arsen Grigorjan
 – Joanna Dragneva 
 – Olina Xenopoulou
 – Bence Forró
 – Nataša Šotra
 – Barbara Schöneberger
 – Anna Abreu
 - Alsou 
 – Letícia Carvalho
 – Lucy Ayoub
 – Mateusz Szymkowiak
 – Eglė Daugėlaitė
 – Maja Keuc
 – Pedro Fernandes

Opombe in sklici

Reference

Zunanje povezave 
 

Pesem Evrovizije po letih
2018 v glasbi